Grove City peut désigner plusieurs localités aux États-Unis :

 Grove City (Floride)
 Grove City (Illinois)
 Grove City (Minnesota)
 Grove City (Ohio)
 Grove City (Pennsylvanie)

Homonymie de toponyme